

Patronyme 
 Constantin du Parc de Barville (1759-1833), militaire et homme politique français ;
 Henri-Charles-Timoléon du Parc (1796-1877), homme politique français.

Pseudonyme 
 Nicolas de Moulinet, sieur Du Parc, pseudonyme de l'écrivain français Charles Sorel (~1582-1674) inspiré de l'écrivain Nicolas Le Moulinet ;
 Du Parc dit aussi Gros-René, de son vrai nom René Berthelot (1630-1664), comédien  français, membre de la troupe de Molière ;
 Mademoiselle Du Parc, de son vrai nom Marquise-Thérèse de Gorle (1633-1668), comédienne membre de la troupe de Molière, épouse du précédent ;

Voir aussi